Semper se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Georg Semper
 Karl Semper
 Otto Semper